The Priests es un grupo musical formado por tres sacerdotes católicos procedentes de County Antrim y County Derry, en Irlanda del Norte. Después de un contrato de dos millones de dólares con la productora SonyBMG en 2008, grabaron su primer disco en Irlanda, Londres y la basílica de San Pedro de la Ciudad del Vaticano.

Su primer álbum fue producido por Mike Hedges que ha trabajado, entre otros, con U2, Dido y Manic Street Preachers y fue estrenado el 24 de noviembre por parte de Epic Records simultáneamente en 33 países. En España fue presentado por parte de los tres sacerdotes en la parroquia de San Jerónimo el Real de Madrid el 25 de noviembre de 2008.

Integrantes 
 Padre Eugene O'Hagan es administrador de la parroquia de Ballyclare y de Ballygowan con dos iglesias: La iglesia del Sagrado Corazón y la iglesia de la Sagrada Familia. (Roman Catholic Diocese of Down and Connor)
 Padre Martin O'Hagan es sacerdote de la parroquia de Cushendun con dos iglesias: La iglesia de San Patrick (Craigagh) y la iglesia de Santa María, la estrella del mar (Culraney. (Roman Catholic Diocese of Down and Connor)
 Padre David Delargy es sacerdote de la parroquia de Hannahstown con dos iglesias: La iglesia de San José y la iglesia de San Pedro. (Roman Catholic Diocese of Down and Connor)

Discografía

The Priests (2008) 

Fue lanzado el 24 de noviembre de 2008., contiene los siguientes temas:

 Ave María
 Die Schöpfung/Mit Würd und Hoheit Angetan
 Panis Angelicus
 Irish Blessing
 Benedictus
 Plegaria (Los tres amores)
 Pie Jesu Lloyd-Webber
 Hacia Belén
 Abide with Me
 Ag Crióst an Siól
 Gloria/Domine Fili Unigente
 O Holy Night
 Ecce Sacerdos Magnus
 Be Still My Soul

Referencias

Enlaces externos 
Página web oficial
Canal oficial en YouTube

Grupos de música de Irlanda del Norte
Tríos de música del Reino Unido
Música cristiana